Сан Хосе де Маравиљас има више значења:

 Сан Хосе де Маравиљас, Ел Алкон (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Хосе де Маравиљас (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе де Маравиљас, Ел Ранчито (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику